Музей шпионажа — ряд музеев, специализирующихся в области истории шпионажа.

  — музей шпионажа в Берлине, в Германии.
 Музей шпионажа — музей шпионажа в городе Тампере, в Финляндии.
 Международный музей шпионажа — музей шпионажа в Вашингтоне (США).